Floods – brano musicale dei Pantera del 1996
 Floods – singolo dei Fightstar del 2008

Pagine correlate 
Flood